Bilgeri ist der Familienname folgender Personen:

 Aurelian Bilgeri (1909–1973), deutscher Missionsbischof
 Beatrice Bilgeri (* 1960), österreichische Schauspielerin
 Benedikt Bilgeri (1906–1993), österreichischer Lehrer und Historiker
 Georg Bilgeri (1873–1934), österreichischer Offizier und Bergsteiger
 Hans Georg Bilgeri  (1898–1949), österreichischer Jurist und SS-Führer
 Laura Bilgeri (* 1995), österreichische Schauspielerin
 Reinhold Bilgeri (* 1950), österreichischer Musiker und Literat
 Sonja Bilgeri (* 1964), deutsche Skilangläuferin
 Veronika Bilgeri (* 1966), deutsche Rennrodlerin

Bilgeri heißt
 Bilgeri von Heudorf, schwäbischer Ritter des 15. Jahrhunderts

Siehe auch:
 Bilgeri-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Bilgeriturm
 Kommandogebäude Oberst Bilgeri